Get Some puede referirse a:
Get Some, canción de Lykke Li.
Get Some, álbum de Snot.